

Patronyme 
 Jean Diederich (1922–2012), cycliste professionnel luxembourgeois
 Cyril Diederich (* 1945), chef d'orchestre français
 Peter Diederich (1938-2015), homme politique est-allemand
 Simone Kayser-Diederich (* 1955), coureuse d'ultra-trail luxembourgeoise
 Chantal Diederich (1956-,Artiste de spectacles équestres en amazone.